Le mot arabe haram fait référence à ce qui est sacré ou interdit en islam
 Haram, localité en Norvège
 Haram, localité au Yemen